Zaharia se poate referi la:

Nume istorice 
 Zaharia, profet biblic
 Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul
 Zaharia, rege al Israelului

Papă 
 Zaharia, papă al Romei

Prenume 
Zaharia Carcalechi, publicist aromân
Zaharia Stancu, scriitor român

Nume de familie 
Vezi Zaharia (nume)

Nume proprii